Antonia Stergiou – ex altista greca
 Kōnstantinos Stergiou – politico greco
 Leonidas Stergiou – calciatore svizzero
 Vladimir Petrović-Stergiou – cestista serbo naturalizzato greco